Појам дуња се може односити на:
 Дуња, биљка
 Дуња (кратки филм), кратки филм.
или
 Дуње, насељено место у општини Прилеп, Северна Македонија